Abdução (anatomia) — utilizado para designar um movimento angular que permite separar um segmento corporal da linha média do corpo.
Abdução (lógica filosófica) — termo filosófico usado em lógica filosófica.

Abdução (ufologia) — termo utilizado pela ufologia para designar um suposto sequestro ou rapto de seres humanos por extraterrestres.

Desambiguação